«Закройщик из Торжка» — советский фильм 1925 года, эксцентрическая комедия режиссёра Якова Протазанова.

Сюжет 
Действие происходит в Советской России во времена НЭПа в маленьком уездном городке Торжке. Петя Петелькин — работник швейной мастерской, принадлежащей вдове Ширинкиной. Вдова решила женить на себе своего работника. Неунывающий Петя отправился за подарком невесте и неожиданно приобрёл облигацию государственного займа. Облигация, на которую выпал крупный выигрыш, кочует из рук в руки. Лишившийся ценности Петя чуть не кончает жизнь самоубийством, но в итоге всё приходит к счастливому концу.

Культурные особенности 
Сатирическая комедия изначально должна была стать рекламой государственного займа, но сразу вышла за пределы просто рекламного фильма. За незамысловатым сюжетом стоит изображение быта и нравов России 1920-х и использование интересных художественных и кинематографических приёмов. Дебют в кино Веры Марецкой.

Г. Н. Рябова отмечает, что хотя в фильме обозначена тема эксплуатации нэпманами бедных людей, «благодаря облигациям счастливым образом разрешаются личные проблемы героев, достигается счастье. <…> счастье выглядит как материальное благополучие. <…> Петя Петелькин и его невеста Катя покупают богатые наряды. По внешнему облику они напоминают нэпманов».

В ролях 
 Игорь Ильинский — Петя Петелькин, закройщик
 Вера Марецкая (дебютная роль) — Катя, домработница Семижилова
 Лидия Дейкун — Меланья Ивановна Ширинкина, вдова, владелица портняжной мастерской
 Ольга Жизнева — незнакомка с облигацией
 Иосиф Толчанов — лавочник И. И. Семижилов
 Анатолий Кторов — Анатолий, друг незнакомки
 Владимир Уральский — профсоюзный работник
 Серафима Бирман — соседка Ширинкиной
 Ева Милютина — соседка Ширинкиной
Наум Рогожин — гость (нет в титрах)

См. также 
 Девушка с коробкой

Примечания

Ссылки 

 «Закройщик из Торжка» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Немые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов
Чёрно-белые кинокомедии
Фильмы СССР 1925 года
Фильмы Якова Протазанова
Чёрно-белые фильмы СССР
Немые фильмы СССР
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1925 года
Эксцентрические кинокомедии
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы студии «Межрабпом-Русь»